Erich Burgener (ur. 1951), piłkarz szwajcarski
 Patrick Burgener (ur. 1994), szwajcarski snowboard zista